«Конец света» — российский художественный сериал режиссёра Александра Незлобина, премьера которого состоялась 27 октября 2022 года на «Кинопоиске». Главные роли в нём играют Семён Трескунов, Юрий Колокольников, Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова.

Сюжет 
Действие происходит в Чертаново, где внезапно объявляется Князь тьмы. Этот персонаж пытается привлечь сына, двадцатилетнего кассира продуктового супермаркета, к реализации своих грандиозных планов.

В ролях

Список серий

Производство и премьера 
Шоураннером проекта стал Дмитрий Нелидов, режиссёром — известный стендапер Александр Незлобин. Премьера сериала состоялась 27 октября 2022 года на «Кинопоиске».

Восприятие 
Первые рецензенты называют в числе плюсов сериала проработанность персонажей, качественную игру Юрия Колокольникова, наличие удачных шуток (в том числе на острые темы).

Примечания

Ссылки 

Телесериалы России
Телесериалы онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2022 году
Телесериалы на русском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Москве